Farce steht für:

 Farce (Theater), ein derbes, komisches Lustspiel, eine Posse
 Farce (Küche), eine Füllung für Fleisch- und Fischgerichte
 eine Sonderform der italienischen opera buffa, siehe farsa

Siehe auch:
 Farceaux (französische Gemeinde)